Juchitán (Guerrero), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Guerrero
 Juchitán (Oaxaca), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca